Hoskins – wieś w USA, Hrabstwo Wayne (Nebraska), Nebraska. W roku 2010 wieś liczyła 285 mieszkańców.
 Hoskins, Oregon, tereny o osobowości prawnej.
 Fort Hoskins Oregon – fort US Army ukończony w 1857 roku.
 Hoskins Field (Teksas) – pole baseballowe.
 Hoskins Field (Washington) – prywatne lotnisko.
 Port lotniczy Hoskins, Papua-Nowa Gwinea

Osoby o nazwisku Hoskins:

 Allen Hoskins (1920-1980), amerykański aktor, który zagrał dziecko Farina w serii Nasz Gang.
 Andrew Hoskins (ur. 1975), kanadyjski wioślarz.
 Anthony Hoskins (1828-1901), admirał Królewskiej Marynarki Wojennej i lord.
 Basil Hoskins (1929-2005), brytyjski aktor.
 Bert Hoskins (1885-1968), angielski futbolista i menedżer piłkarski.
 Bob Hoskins (ur. 1942), brytyjski aktor.
 Bob Hoskins (ur. 1945), były futbolista amerykański.
 Brian Hoskins (ur. 1945), brytyjski meteorolog i klimatolog.
 Dave Hoskins (1925-1970), były amerykański baseballista.
 Derrick Hoskins (ur. 1970), amerykański futbolista.
 Eric Hoskins (ur. 1960), kanadyjski lekarz i polityk.
 George Hoskins (ur. 1916), były australijski piłkarz.
 George Gilbert Hoskins (1824-1893), Zastępca gubernatora Nowego Jorku w latach 1880-1883.
 George Gordon Hoskins (1837-1911), angielski architekt.
 George W. Hoskins (1864-1957), amerykański trener koszykówki i piłki nożnej.
 Grzegorz Hoskins, wokalista i gitarzysta kanadyjski, folk rock band.
 Harold K. Hoskins (1927-2012), podpułkownik US Air Force.
 John Hoskins (zm. 1664), angielski malarz miniaturowy.
 John Hoskins (1566-1638), poeta angielski.
 Johnnie Hoskins, żużlowiec nowozelandzki.
 John Hoskins (ur. 1931), angielski piłkarz z Southampton i Swindon Town.
 Johnnie Hoskins 1892-1987), angielski promotor sportów motorowych. Niektórzy uważają, że wynalazł Speedway motocyklowy.
 Katherine Hoskins (1909-1988), amerykańska poetka, autorka opowiadań i dramaturg.
 Kerri Hoskins (ur. 1970), amerykański model.
 Melissa Hoskins (ur. 1991), Sciga się na australijskich torach wyścigowych, kolarz.
 Oregan Hoskins, administrator rugby w RPA.
 Patricia Hoskins (ur. 1967), amerykańska koszykarka.
 Percy Hoskins (1904-1989), główny reporter kryminalny brytyjskiej gazety Daily Express w 1950 roku.
 Richard Hoskins (1964), brytyjski pisarz i kryminolog.
 Roy Hoskins (ur.. 1900), australijski gracz rugby.
 Sam Hoskins (ur. 1993), angielski piłkarz.
 Samuel Elliott Hoskins (1799-1888), brytyjski lekarz.
 Theodore Hoskins (ur. 1938), amerykański polityk.
 Tom Hoskins (1864-1934), angielski polityk, urodzony w Australii.